Ulice:
 Aleja Jana Kasprowicza we Wrocławiu
 Ulica Jana Kasprowicza w Krakowie
 Ulica Jana Kasprowicza w Warszawie
 Ulica Jana Kasprowicza w Zakopanem
Place:
 Plac Jana Kasprowicza w Katowicach

Kasprowicza